Пионерлагерь (Пионерский лагерь) — многозначный термин.

 Пионерлагерь — пионерский лагерь, воспитательно-оздоровительное учреждение в СССР.
 Пионерлагерь — территориальная зона в Ломоносове.
 Пионерский лагерь имени Олега Кошевого — село в Комсомольском районе Хабаровского края России.
 Пионерский лагерь «Звёздный» — населённый пункт в городском округе Калуга Калужской области, упразднён в 2017 году.
 Пионерский лагерь — упразднённый в 2005 году населённый пункт на территории Чердынского района Пермского края.
 Пионерский Лагерь — посёлок в Мичуринском районе Тамбовской области, Жидиловский сельсовет, упразднён в 2000-е годы.